Коналл мак Тадг (; погиб около 807) — король пиктов (787—789) и король Дал Риады (805 — около 807).

Биография 

Коналл был сыном некоего Тадга; возможно, по матери он был связан с предыдущими королями пиктов, иначе он не смог бы стать королём пиктов в 787 году, наследуя Дресту VIII. В 789 году, согласно «Анналам Ульстера», он был побеждён в битве и таким образом свергнут Константином, который также имел права на трон пиктов.

Вероятно, он жил в Дал Риаде. В 805 году ему удалось стать королём Дал Риады. Около 807 года он был убит Коналлом мак Эйданом в Кинтайре.

Литература 
 
 
 
 Broun, Dauvit, «Pictish Kings 761—839: Integration with Dál Riata or Separate Development» in Sally M. Foster (ed.), The St Andrews Sarcophagus: A Pictish masterpiece and its international connections. Four Courts, Dublin, 1998. ISBN 1-85182-414-6
 Clancy, Thomas Owen, «Iona in the kingdom of the Picts: a note» in The Innes Review, volume 55, number 1, 2004, pp. 73–76. ISSN 0020-157X
 

Умершие в 800-е годы
Короли пиктов VIII века
Монархи, убитые в IX веке
Короли Дал Риады IX века